

Pessoas 
Charles Kaman - Engenheiro aeronáutico e filantropo norte-americano.
Chris Kaman  -  Cestobolista norte-americano.

Localidades 

Kaman - Cidade indiana do estado de Rajastão.

Kaman - Distrito turco da província de Kırşehir.

Outros 
Kaman Aircraft - Empresa americana de helicópteros.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos